Příjmení Rejchrt (Rajchert, Reichert) má více nositelů:

 Jiří Reichert (1811–1891) – rolník a politik české národnosti, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Klaus Reichert (* 1947) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Luděk Rejchrt (1939–2019) – český evangelický farář a spisovatel, manžel Noemi
 Miloš Rejchrt (* 1946) – český evangelický farář, herec, písničkář, překladatel a bývalý mluvčí Charty 77
 Noemi Rejchrtová (* 1940) – česká historička, vdova po Luďkovi
 Pavel Rejchrt (* 1942) – český evangelický farář, spisovatel, básník a malíř
 Petr Rajchert (* 1968) – český herec, zpěvák, hudebník a hudební dramaturg, po sňatku přijal jméno Petr Hradil
 Václav Reichert (1834–1912) – český právník a politik, poslanec Českého zemského sněmu